Серге́й Никола́евич Никола́ев (23 марта 1908, Абдаево, Царевококшайский уезд, Казанская губерния — 5 октября 1993, г. Йошкар-Ола, Марийская АССР) — марийский советский писатель-драматург, переводчик, педагог, административный и общественно-политический деятель. Председатель Союза писателей Марийской АССР (1939—1947, 1958—1968). Заслуженный деятель искусств МАССР (1946). Народный писатель МАССР (1958). Почётный гражданин Йошкар-Олы (1981). Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография 
Родился в семье крестьянина-середняка. Окончил школу в родной деревне Абдаево, Аринскую 7-летнюю школу ныне Моркинского района Марий Эл, Краснококшайскую опытно-показательную школу при Марийском педагогическом техникуме, Марийский педтехникум. Работал учителем марийского языка и литературы в 7-летней школе.
 
С 1931 года учился в Московском педагогическом институте, который не окончил и вернулся в Йошкар-Олу. Благодаря марийской секции Учпедгиза в Москве выпустил 2 книги для чтения и учебник по обществоведению на марийском языке для школ. В Йошкар-Оле был инспектором школьного управления Мароблоно. В 1936 году окончил литературный факультет Марийского учительского института.
  
В 1938—1941 годах преподавал марийский язык и литературу в музыкально-театральном училище им. И. С. Палантая. С 1942 года руководил Главлитом Марийской АССР. Параллельно с 1939 по 1947 годы был руководителем Союза писателей МАССР. В 1947—1951 годах возглавлял Управление по делам искусств при Совмине МАССР, затем в течение 6 лет снова руководил Главлитом республики. В 1958—1968 годах — председатель марийского Союза писателей.

Умер 5 октября 1993 года в Йошкар-Оле, похоронен на Туруновском кладбище.

Литературная деятельность 
Первыми его пьесами стали написанные в 1930 году для школьного драмкружка пьесы «Ош когарш» («Белая моль») и «Тревога». В середине 1930-х годов им написана пьесу «Полатовын сӱанже» («Свадьба Полатова»), которая позже стала известна под именем «Салика». Работал над её постановкой в Маргостеатре первый режиссёр из мари А. И. Маюк-Егоров. Но последствия этой работы были печальными: постановку расценили как «националистическую», лишился своей руководящей должности в театре режиссёр Маюк-Егоров. Но после продолжения работы над пьесой 5 апреля 1938 года «Салику» со сцены Маргостеатра впервые увидел марийский зритель.

В 1939 году был принят в Союз писателей СССР.
 
В конце 1930-х годов, в военное и послевоенное время С. Николаев написал пьесы «Вӱдшӧ йога» («Воды текут»), «У саска» («Новые плоды»), «Лейтенант Огнёв», «Элнет серыште» («На берегу Илети») и др., драматическую повесть «Акпарс» и др.

В 1960-х годах спектакль по его драме «Комиссары» ставился на сцене Русского театра драмы. Перевёл на марийский язык пьесы русских и советских драматургов: «Власть тьмы» Л. Толстого, «Украденное счастье» И. Франко, «Фронт» А. Корнейчука, «В одном городе» А. Софронова и др.

Автор книги воспоминаний «Илышем да сылнымут корнем» («Годы творческих поисков», 1988). Автор сценария документального фильма «Композитор Палантай».

Общественно-политическая деятельность 
Депутат Йошкар-Олинского городского совета (1947—1951) и Верховного Совета Марийской АССР.

Член Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1959—1971, 4 созыва).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Марийской АССР (1946)
 Народный писатель Марийской АССР (1958)
 Государственная премия Марийской АССР (1980)
 Почётный гражданин Йошкар-Олы (1981)
 Орден Трудового Красного Знамени (1946)
 Орден «Знак Почёта» (1951, 1968)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1965)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1960, 1978)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1941, 1945, 1946, 1949, 1955, 1958, 1983)

Память 

 В честь писателя названа улица в его родной деревне Абдаево в Моркинском районе Марий Эл.
 В г. Йошкар-Оле на доме, где жил и работал писатель (ул. Пушкина, 8), установлена мемориальная доска.
 Пьеса С. Николаева «Салика», претерпев множество постановок, до сих пор не сходит со сцены Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана, являясь своеобразной визитной карточкой главного марийского театра.

Основные произведения 
Ниже приведён список основных произведений С. Николаева на марийском языке и в переводе на другие языки и театральных постановок:

На марийском языке 
 Ош когарш: драма [Белая моль]. Йошкар-Ола, 1930. 40 с.
 Тревога: пьеса. Йошкар-Ола, 1931. 28 с.
 Салика: муз. пьеса. Йошкар-Ола, 1938. 60 с.
 Вӱдшӧ йога: драма [Воды текут]. Йошкар-Ола, 1940. 56 с.
 У саска: муз. пьеса [Новые плоды]. Йошкар-Ола, 1941. 68 с.
 Салика: муз. пьеса. Йошкар-Ола, 1943. 52 с.
 Элнет серыште: комедий [На берегу Илети]. Йошкар-Ола, 1945. 64 с.
 Пьеса-шамыч [Пьесы]. Йошкар-Ола, 1947. 252 с.
 Волгыдо корно: пьеса-шамыч [Светлый путь: пьесы]. Йошкар-Ола, 1950. 236 с.
 Кум пьеса [Три пьесы]. Йошкар-Ола, 1956. 196 с.
 Кугу толкын: драма [Бурные годы]. Йошкар-Ола, 1961. 64 с.
 Элнет пӱнчерыште: повесть [В Илетском бору]. Йошкар-Ола, 1962. 88 с.
 У саска: пьеса-влак [Новые плоды: пьесы]. Йошкар-Ола, 1965. 208 с.
 Вӱдшӧ йога: пьеса-влак [Воды текут: пьесы]. Йошкар-Ола, 1968. 248 с.
 Комиссар-влак: пьеса-влак [Комиссары: пьесы]. Йошкар-Ола, 1974. 188 с.
 Эрвыкай: повесть да ойлымаш-влак Йошкар-Ола, 1982. 224 с.
 Пеледше мланде: ойырен налме пьеса-влак [Земля в цвету: пьесы]. Йошкар-Ола, 1986. 207 с.
 Коммисарын чапше: драма [Честь комиссара] // Кугу толкын: марий драматургий антологий. Йошкар-Ола, 1987. С. 98—160.

В переводе на другие языки 
 Ош когершӹ: драма [Белая моль] / пер. на горномар. Козьмодемьянск, 1932. 44 с.
 Девушка в шинели: пьеса / пер. на рус. П. Балашова. Йошкар-Ола, 1942. 48 с.
 Пьесы. Йошкар-Ола, 1952. 244 с.
 Салика: муз. пьеса / пер. на горномар. Йошкар-Ола, 1970. 76 с.
 Большая волна: драма / пер. на рус. П. И. Железнова. Йошкар-Ола, 1967. 54 с.
 Комиссары: драма / пер. Г. Константинова. Йошкар-Ола, 1972. 68 с.
 Комиссары: пьесы. М., 1981. 232 с.

Театральные постановки 
 Салика: муз. комедия. (Мар. театр) 1938, 1939, 1942, 1954, 1956, 1966, 1973, 1988, 1999, 2004.
 18-ше ий [18-й тод: драма]. (Мар. театр) 1938.
 Вӱдшӧ йога [Воды текут: драма]. (Мар. театр) 1940.
 У саска [Новые плоды: комедия]. (Мар. театр) 1941, 1963.
 Лейтенант Огнёв: драма. (Мар. театр) 1941.
 Шинелян ӱдыр [Девушка в шинели: драма]. (Мар. театр) 1942.
 Элнет серыште [На берегу Илети: комедия]. (Мар. театр) 1944.
 Шочмо кече [День рождения: драма]. (Мар. театр) 1947.
 Айвика: муз. драма. (Мар. театр) 1948, 1962, 1982.
 Мланде пеледеш [Земля цветёт: драма]. (Мар. театр) 1951.
 Ӱжара волгалтеш [Зарево: драма]. (Мар. театр) 1952.
 Кугу толкын [Большая волна: драма]. (Мар. театр) 1960.
 Комиссары: драма. (Рус. театр) 1970.
 Комиссарын чапше [Честь комиссара: драма]. (Мар. театр) 1974.
 Айвика: муз. драма. (МТЮЗ) 1991.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия «Всемирная история». Николаев Сергей Николаевич 
 Биографический банк данных «Личности». Николаев Сергей Николаевич 
 Автору «Салики» исполнилось бы 100 лет. 20.03.08. Mariuver 
 МБУК «Моркинская ЦБС». Сергей Николаев 
 Национальная библиотека Республики Коми. Николаев Сергей Николаевич (23.03.1908 — 05.10.1993) 

Писатели СССР
Писатели России XX века
Писатели Марий Эл
Марийские писатели
Переводчики Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики прозы и драматургии на марийский язык
Заслуженные деятели искусств Марийской АССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Лауреаты Государственной премии Марийской АССР
Народные писатели Марийской АССР
Члены ВКП(б)
Почётные граждане Йошкар-Олы
Члены Президиума Верховного Совета Марийской АССР
Похороненные на Туруновском кладбище
Педагоги Марий Эл
Депутаты городских советов РСФСР